

Люди
 Беатрікс фон Шторх (нім. Beatrix von Storch; нар. 27 травня 1971(19710527), Любек) — німецький політик, лобіст, блогер, адвокат з династії герцогів Ольденбурзьких.
  — чеський письменник, педагог, автор історичних романів.

Техніка
 Шторх Fi 156, Fieseler Fi 156 Storch — Fieseler Fi 156 Storch також відомий як «Шторьх» — німецький малий літак, що масово будувався і використовувався в Третьому рейху та союзних з ним країнах в період з 1937 по 1945 роки.